Gelenkpunkt bezeichnet:
 einen Punkt in einem Lager (Maschinenelement)
 einen Knoten eines Graphens, siehe Gelenkpunkt (Graphentheorie)